Khama steht für:

 einen Asteroiden, siehe (1357) Khama

Khama ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Khama III., Stammeskönig und Großvater von Seretse Khama
 Ian Khama (* 1953), botswanischer Politiker 
 Ruth Williams Khama (1923–2002), botswanische First Lady
 Seretse Khama (1921–1980), botswanischer Politiker
 Tshekedi Khama (* 1958), botswanischer Politiker

Siehe auch:
 Kama
 Chama